Gabriel Karlen (ur. 10 marca 1994) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu z Gstaad, medalista mistrzostw kraju, uczestnik mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
W październiku 2012 zadebiutował w FIS Cup, dwukrotnie zajmując miejsca w drugiej dziesiątce w zawodach w Einsiedeln. W grudniu tego samego roku w Engelbergu po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2013 w Lahti, zajmując 28. miejsce. W sezonie 2013/2014 wystartował w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014, gdzie zajął 45. pozycję indywidualnie, a także w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Planicy, w którym zajął 8. miejsce.

Latem 2014 zajął między innymi 7. miejsce w jednym z konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego. 20 grudnia tego roku zadebiutował w zawodach indywidualnych Pucharu Świata, zajmując 47. miejsce w Engelbergu. Wystąpił w konkursie drużynowym na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015, w którym reprezentacja Szwajcarii zajęła 10. miejsce. 4 grudnia 2016 w konkursie Pucharu Świata w Klingenthal zajął 30. miejsce, zdobywając tym samym jedyny w swojej karierze punkt tego cyklu.

Po raz ostatni w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS wystąpił 22 grudnia 2019, zajmując 59. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Engelbergu. Na początku stycznia 2020 ogłosił decyzję o zakończeniu kariery sportowej, podejmując pracę zawodową w biurze na terenie Krakowa.

Stawał na podium mistrzostw Szwajcarii. W 2016 zdobył srebrny medal w zawodach indywidualnych. W konkursach drużynowych, reprezentując Berneński Związek Narciarski był trzeci w 2014 oraz drugi w 2016, 2017, 2018 i 2019.

Mistrzostwa świata

Drużynowo

Starty G. Karlena na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty G. Karlena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994